

Населені пункти та їхні частини

 Кросіно — село в гміні Свідвін Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Кросіно — село в гміні Ґжмьонца Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Кросіно — осада в гміні Ресько Лобезького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки